Das 50-Kilometer-Rennen im Skilanglauf der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1936 fand am 15. Februar 1936 statt. Die Goldmedaille sicherte sich der Schwede Elis Wiklund mit einem Vorsprung von 3 Minuten und neun Sekunden vor seinem Landsmann Axel Wikström. Die Bronzemedaille ging an Nils-Joel Englund.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnis

50 km